De Los Angeles Chargers (of simpelweg de Chargers) is een professioneel American footballteam uit Los Angeles, Californië. Ze komen uit in de westdivisie van de American Football Conference (AFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL).

Geschiedenis 
Het team is in 1960 in Los Angeles opgericht onder de naam Los Angeles Chargers, als een van de acht teams in de American Football League. Na het eerste seizoen verhuisde het team naar San Diego. In de eerste zes jaar won het team vijf keer hun divisie, wat ze recht gaf op deelname aan het kampioenschap. Ze wonnen die AFL-titel echter alleen in 1963, toen de Super Bowl nog niet bestond. Toen de AFL in 1970 fuseerde met de NFL, gingen de Chargers ook in deze competitie spelen. Hun matige resultaten uit hun laatste AFL-jaren werden hier voortgezet: pas in 1979 bereikten ze de play-offs. Ook in de drie jaar die daarop volgden haalden de Chargers de play-offs, waarin ze twee keer de finale van hun conference speelden. Beide wedstrijden gingen echter verloren. Hun derde AFC-finale, in 1994, werd wel gewonnen, wat het team voor het eerst een plekje in de Super Bowl opleverde. Deze wedstrijd werd echter verloren van de San Francisco 49ers. De Chargers hadden tussen 2004 en 2009 wederom een goede periode, waarin ze vijf keer hun divisie wonnen. In 2007 plaatsten ze zich voor de vierde keer voor de strijd om het AFC-kampioenschap, maar het team was niet opgewassen tegen de New England Patriots.

Op 12 januari 2017 werd bekend dat de Chargers met ingang van het nieuwe NFL-seizoen zullen terugkeren naar Los Angeles

Stadion 
Voor de verhuizing naar San Diego speelden de Chargers in het Los Angeles Memorial Coliseum. Tijdens de eerste seizoenen in San Diego was het Balboa Stadium hun thuishaven, maar in 1967 begonnen ze te spelen in het San Diego Stadium (heet nu Qualcomm Stadium). In 2003 speelden ze een thuiswedstrijd in het Sun Devil Stadium in Tempe (Arizona) wegens bosbranden in Zuid-Californië.

Na de terugkeer naar Los Angeles zullen de Chargers twee jaar in het Dignity Health Sports Park spelen. In 2019 betrekken ze het nieuw te bouwen SoFi Stadium dat ze zullen delen met de Los Angeles Rams.

Naam 
Teameigenaar Barron Hilton liet een wedstrijd organiseren om een naam te bedenken. Het gerucht gaat dat Hilton geen andere inzending meer hoefde te bekijken, toen hij Chargers zag, omdat hij het zo'n leuke naam vond. Hij vertelde verslaggevers dat hij er trots op was dat het hoornsignaal "Charge" werd gespeeld in het stadion.

Resultaten

Eregalerij 
Conference-titels (1)
 1994

AFL-titels (1)
 1963

Divisie-titels (5+10)
 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1979, 1980, 1981, 1992, 1994
 2004, 2006, 2007, 2008, 2009

Deelnames play-offs (5+15)
 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1979, 1980, 1981, 1982, 1992
 1994, 1995, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2018, 2022

Externe link 
 Officiële website

National Football League
Amerikaanse American footballclub
Sport in San Diego